Же може да се односи на:

 Же (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Же (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Же (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Же Ривјер, насељено место у Француској, у департману Жерс